Charles Hindenlang alias Hindelang (1810-1839) est un militaire français qui prit part à la rébellion du Bas-Canada
Hindelang est une ville allemande de la Bavière.